Burchtstraat (Groningen)
Burchtstraat (Heusden)
Burchtstraat (Middelstum)
Burchtstraat (Nijmegen)